Who Do You Think You Are? peut faire référence à :
 Who Do You Think You Are?, une émission télévisée américaine de généalogie ;
 Who Do You Think You Are?, une émission télévisée britannique de généalogie ;
 Who Do You Think You Are, le quatrième single du groupe Spice Girls sorti en 1997.